HMS Pegasus est le nom donné à neuf navires de la Royal Navy britannique. Pegasus est le nom latin du cheval ailé Pégase de la mythologie grecque.

 , un sloop de guerre, lancé en 1776 mais qui sombre un an plus tard.
 , une frégate de sixième rang lancée en 1779 et vendue en 1816. À un moment donné, son capitaine est le prince William Henry, plus tard Guillaume IV du Royaume-Uni.
 , un navire de ligne de troisième rang, pris par les Français en 1782.
 HMS Pegasus était un une canonnière de classe Cormorant commandé en 1861 puis annulé en 1863.
 , un sloop de guerre de classe Doterel lancé en 1878.
 , un croiseur protégé de , lancé en 1897 et coulé pendant la Première Guerre mondiale en 1914.
 , un transport d'hydravions, lancé le .
 HMS Pegasus (1934), le premier porte-hydravions spécialement construit au monde, commandé sous le nom de , mais rebaptisé Pegasus en 1934.

Voir aussi
 , noms de deux navires de l'United States Navy.

Sources 

Nom de bateau de la Royal Navy